Michael Morgan peut désigner :
 Michael K. Morgan (né en 1956), neurochirurgien australien ;
 Michael J. Morgan (né en 1942), psychologue britannique ;
 Michael Morgan (né en 1946), rameur australien ;
 Michael Morgan, pseudonyme de Michael Lamboley (né en 1968), chanteur allemand ;
 Michael Morgan (né en 1991), joueur de rugby à XIII australien.